Придаток:
Придаток (яичка)
Придаток (яичника)
Придатки (кожи)
Придатки (зоология)
Ни́жний мозгово́й прида́ток
Придаток (слепой кишки)
Придаток (сырьевой)
Придаток (реки)